Ядигар Ахмед оглы Сулейманов (; 1 мая 1966, Кировабад) — советский и азербайджанский футболист, нападающий.

Биография 
Воспитанник ДЮСШ своего родного города. О выступлениях на взрослом уровне до 23-летнего возраста сведений нет. Часть сезона 1989 года провёл в первенстве КФК за московский «Москвич», затем играл во второй и второй низшей лигах за «Салют»/«Энергомаш» (Белгород) и «Металлург» (Магнитогорск).

После распада СССР первое время продолжал выступать в России — провел 2 матча во второй лиге за подмосковный «Трестар», а затем два с половиной сезона играл в первой лиге за владимирское «Торпедо».

В 1994 году вернулся в Азербайджан и присоединился к «Кяпазу». Становился чемпионом Азербайджана (1994/95, 1998/99), серебряным (1999/00), бронзовым (1995/96) призёром чемпионата, обладателем Кубка Азербайджана (1995/96, 1999/00). В сезоне 1994/95 забил 19 голов и занял второе место в споре бомбардиров, уступив Назиму Алиеву (27). Участвовал в матчах еврокубков, и стал автором первого в истории гола азербайджанских клубов в Кубке УЕФА, в 1995 году в игре против «Аустрии-Мемфис» (1:5). В сезоне 1997/98 на время уходил из «Кяпаза» и играл за «Шамкир» (бронзовый призёр того сезона) и «Кюр-Нур».

После окончания игровой карьеры работал в Москве в сфере торговли. Принимал участие в соревнованиях ветеранов.

Личная жизнь 
Брат Имамъяр (род. 1971) тоже был футболистом.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФК «Торпедо» Владимир

Футболисты СССР
Футболисты Азербайджана
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Останкино»
Игроки ФК «Металлург-Магнитогорск»
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК «Кяпаз»
Игроки ФК «Шамкир»
Игроки ФК «Энергетик» Мингечаур